Черноярово— село в  Ташлинском районе Оренбургской области, административный центр Чернояровского сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии примерно 13 километров по прямой на север-северо-запад от районного центра села  Ташла.

История
Основано в 1847 году, названо по фамилии первопоселенца.

Население 
Постоянное население составляло 703 человека в 2002 году (русские 76%) ,  691 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района